Stripped – album zespołu Pretty Maids z 1993 roku
 Stripped – album zespołu The Rolling Stones z 1995 roku
 Stripped – album Christiny Aguilery z 2002 roku
 Stripped – album  z 2014 roku
 Stripped – album Macy Gray z 2016 roku
 „Stripped” – singel zespołu Depeche Mode pochodzący z albumu Black Celebration
 „Stripped” – singel zespołu Rammstein z 1998 roku
 Stripped – niemiecki zespół muzyczny grający covery utworów Depeche Mode